Ambergau bezeichnet:
 Ambergau, historische Landschaft und naturräumliche Einheit im Innerstebergland, Niedersachsen

Ambergau bzw. d’Ambergau ist der Familienname folgender Personen:
 Adam d’Ambergau, deutscher Buchdrucker
 Eckbert vom Ambergau (um 932–994), Graf im Amber- und Derlingau, Vogt des Bistums Münster und Herr der Alaburg